

Geografia 
 Trebisonda  – città della Turchia
 Provincia di Trebisonda  – provincia della Turchia

Persone 
Giorgio di Trebisonda  – umanista

Storia 
 Impero di Trebisonda  – regno anatolico (1204-1461)
 Arcidiocesi di Trebisonda  – sede arcivescovile soppressa e sede titolare della Chiesa cattolica

Televisione 
 Trebisonda – programma televisivo italiano

Modi di dire 
 Perdere la Trebisonda  – modo di dire della lingua italiana con cui si intende perdere il controllo, essere confusi e disorientati.